Mary Had a Little Lamb est le titre de :
Musique
 Mary Had a Little Lamb, comptine traditionnelle anglaise ;
 Mary Had a Little Lamb, chanson de Buddy Guy sortie en 1968, reprise notamment par Stevie Ray Vaughan sur Texas Flood (1983) ;
 Mary Had a Little Lamb, chanson de Paul McCartney sortie en 1972 ;
Films
 1912 : Mary Had a Little Lamb.